Nøvling (Aalborg), plaats in de Deense gemeente Aalborg
Nøvling (Herning), plaats in de Deense gemeente Herning
Nøvling (parochie, Aalborg)
Nøvling (parochie, Herning)